Bear McCreary – compositore e musicista statunitense
 John McCreary Fabian – astronauta statunitense
 Keith McCreary – hockeista su ghiaccio canadese
 Kelly McCreary – attrice statunitense